Trzebiatowski (kaszb. Trzebiatowsczi; forma żeńska: Trzebiatowska, kaszb. Trzebiatowskô; liczba mnoga: Trzebiatowscy, kaszb. Trzebiatowsczé) – nazwisko rodów kaszubskiej szlachty, wywodzących się z kaszubskiej miejscowości Trzebiatkowa.

Główne rody Trzebiatowskich to: Jutrzenka Trzebiatowscy (spotykane również w wariantach Jutrzonka, Morgenstern), Smuda Trzebiatowscy (spotykane również w wariantach Zmuda, Żmuda, Schmude) oraz Malotka Trzebiatowscy (spotykane również w wariantach Malotki, Moltke).

Nazwisko wywodzi się bezpośrednio od nazwy miejscowości rodowej Trzebiatkowa (niem. Tschebiatkow), etymologicznie zawierającej rdzeń trzeb-, który prawdopodobnie należy wywodzić od starosłowiańskiego słowa trzeba 'ofiara'.

Trzebiatowski 
kaszb. Trzebiatowsczi

W pierwszej połowie lat 90. XX wieku nazwisko to nosiły 1534 osoby.
Z uwzględnieniem ówczesnego podziału administracyjnego zamieszkiwały one następujące województwa:
 województwo bielskie – 1
 województwo bydgoskie – 264
 województwo ciechanowskie – 1
 województwo elbląskie – 13
 województwo gdańskie – 562
 województwo gorzowskie – 9
 województwo jeleniogórskie – 14
 województwo kaliskie – 4
 województwo katowickie – 22
 województwo konińskie – 2
 województwo koszalińskie – 21
 województwo krakowskie – 7
 województwo legnickie – 1
 województwo leszczyńskie – 1
 województwo lubelskie – 5
 województwo łódzkie – 9
 województwo olsztyńskie – 39
 województwo opolskie – 3
 województwo ostrołęckie – 2
 województwo pilskie – 39
 województwo piotrkowskie – 9
 województwo słupskie – 310
 województwo suwalskie – 3
 województwo szczecińskie – 31
 województwo tarnowskie – 4
 województwo toruńskie – 76
 województwo warszawskie – 33
 województwo włocławskie – 3
 województwo wrocławskie – 3

Jutrzenka Trzebiatowski 
kaszb. Witrzónka Trzebiatowsczi

Herb rodowy – Jutrzenka, być może też Jutrzenka II

W pierwszej połowie lat 90. XX wieku nazwisko to nosiły 283 osoby.
Z uwzględnieniem ówczesnego podziału administracyjnego zamieszkiwały one następujące województwa:
 województwo bielskie – 1
 województwo bydgoskie – 68
 województwo gdańskie – 44
 województwo katowickie – 3
 województwo koszalińskie – 19
 województwo krakowskie – 14
 województwo olsztyńskie – 4
 województwo pilskie – 6
 województwo słupskie – 108
 województwo szczecińskie – 11
 województwo toruńskie – 4
 województwo zielonogórskie – 1

Zmuda Trzebiatowski 
kaszb. Zmuda Trzebiatowsczi

Herb rodowy – Żmuda, Żmuda IIIc, Pietyrog

W pierwszej połowie lat 90. XX wieku nazwisko to nosiło 317 osób.
Z uwzględnieniem ówczesnego podziału administracyjnego zamieszkiwały one następujące województwa:
 województwo bydgoskie – 43
 województwo gdańskie – 22
 województwo katowickie – 1
 województwo koszalińskie – 8
 województwo olsztyńskie – 6
 województwo słupskie – 230
 województwo szczecińskie – 1
 województwo warszawskie – 1
 województwo włocławskie – 2
 województwo zielonogórskie – 3

Żmuda Trzebiatowski 
kaszb. Żmùda Trzebiatowsczi

Herb rodowy – Żmuda, Żmuda IIIc, Pietyrog

W pierwszej połowie lat 90. XX wieku nazwisko to nosiły 643 osoby.
Z uwzględnieniem ówczesnego podziału administracyjnego zamieszkiwały one następujące województwa:
 województwo bielskie – 2
 województwo bydgoskie – 75
 województwo elbląskie – 1
 województwo gdańskie – 71
 województwo gorzowskie – 10
 województwo jeleniogórskie – 3
 województwo kaliskie – 4
 województwo kieleckie – 2
 województwo koszalińskie – 32
 województwo legnickie – 4
 województwo leszczyńskie – 4
 województwo pilskie – 14
 województwo piotrkowskie – 5
 województwo słupskie – 342
 województwo szczecińskie – 13
 województwo toruńskie – 37
 województwo warszawskie – 6
 województwo wałbrzyskie – 6
 województwo włocławskie – 5
 województwo wrocławskie – 2
 województwo zielonogórskie – 5

Malotka Trzebiatowski 
kaszb. Malotka Trzebiatowsczi

Herb rodowy – Młotek

Osoby z rodu Trzebiatowskich (we wszystkich odmianach) 
 Anna Łajming, z domu Żmuda-Trzebiatowska (1904-2003) – pisarka kaszubska
 Włodzimierz Trzebiatowski (1906-1982) – polski chemik
 Bogusława Jeżowska-Trzebiatowska (1908-1991) – chemik, żona Włodzimierza Trzebiatowskiego
 Klemens Zmuda Trzebiatowski (1913-1984) – pedagog, profesor Uniwersytetu Gdańskiego
 Janusz Jutrzenka Trzebiatowski (ur. 1936) – artysta rzeźbiarz, plastyk
 Antoni Jutrzenka-Trzebiatowski (ur. 1938) – polski biolog, botanik i fitosocjolog, senator I kadencji
 Joanna Krupińska-Trzebiatowska (ur. 1951) – poetka i pisarka, żona Janusza Jutrzenka Trzebiatowskiego
 Ewa Żmuda-Trzebiatowska (ur. 1956) – posłanka na Sejm RP VII kadencji.
 Jörg Trzebiatowski (Jörg Tritze) – niemiecki muzyk gitarowy
 Magdalena Trzebiatowska (ur. 1971) – artystka plastyk, malarka
 Jacek Żmuda-Trzebiatowski (ur. 1972) – starosta powiatu bytowskiego
 Robert Żmuda-Trzebiatowski (ur. 1976) – literat kaszubski
 Marta Żmuda Trzebiatowska (ur. 1984) – aktorka
Krzysztof Trzebiatowski (ur. 1980) – judoka

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Oficjalna strona rodziny Trzebiatowscy
 Trzebiatowscy (Trzebiatowski)

Polskie rody szlacheckie
Kaszubska szlachta
Polskie nazwiska